Die Saison 2000/01 der Oberliga Westfalen war die 23. Spielzeit der Fußball-Oberliga Westfalen und die siebte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Oberliga Westfalen spielte in dieser Spielzeit einmalig mit 19 Mannschaften. Die Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga sicherte sich der SC Paderborn 07 mit zehn Punkten Vorsprung auf die Amateure des VfL Bochum. Den Paderbornern gelang damit der direkte Wiederaufstieg in die Regionalliga. Die Abstiegsränge belegten die TSG Sprockhövel, der SC Herford, die SpVg Beckum und der VfB Kirchhellen.

Aus der Verbandsliga Westfalen stiegen der SC Hassel und der VfB Fichte Bielefeld jeweils als Staffelsieger auf. Über die Aufstiegsrunde der Vizemeister sicherte sich der Hövelhofer SV den dritten Aufstiegsplatz. Aus der Regionalliga Nord stiegen die Amateure von Borussia Dortmund ab. Die Oberliga Westfalen spielte in der folgenden Saison mit 18 Mannschaften.

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 2000/01 haben sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:
 der Absteiger aus der Regionalliga West/Südwest 1999/2000:
 VfL Bochum Am.
 FC Gütersloh 2000
 SC Paderborn 07
 die verbleibenden Mannschaften aus der Oberliga Westfalen 1999/200:
 VfB Hüls
 FC Schalke 04 Am.
 SV Lippstadt 08
 SC Herford 
 Westfalia Herne 
 DJK TuS Hordel
 SG Wattenscheid 09 II
 FC Eintracht Rheine
 SuS Stadtlohn
 TSG Dülmen
 Sportfreunde Oestrich-Iserlohn
 VfB Kirchhellen
 Preußen Lengerich 
 SpVg Beckum
 die zwei Meister der beiden Staffeln der Verbandsliga Westfalen 1999/2000:
 Lüner SV (Staffel 1)
 TSG Sprockhövel (Staffel 2)

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsspiel zur Oberliga 
Für das Aufstiegsspiel zur Oberliga Westfalen qualifizierten sich die Vizemeister der beiden Verbandsliga-Staffeln. Das Spiel fand am 30. Mai 2001 auf neutralem Platz im Hammer Mahlbergstadion statt. Hövelhof stieg durch einen 1:0-Sieg in die Oberliga auf.

|}

Weblinks 
 Oberliga Westfalen 2000/01 bei Westfalenkick.de

2000
Fußballsaison 2000/01